Cara sucia puede referirse a:

en El Salvador 
 Cara Sucia, sitio precolombino de la cultura cotzumalhuapa, situado en el departamento Ahuachapán (en el sur de El Salvador).
 Cara Sucia, río del sur de El Salvador, confluencia de los ríos Mistepe y Maishtapula; nace en las colinas del parque nacional El Imposible y fluye hacia el oeste a través del área de Cara Sucia (en el departamento Ahuachapán) hasta una bahía cerca de El Zapote.

Obras artísticas 
 Cara sucia (1962), telenovela peruana creada por Panamericana Televisión.
O Cara Suja  (1965), telenovela brasileña  creada por Rede Tupi.
 Cara sucia o Concha sucia (1884), tango pornográfico de Casimiro Alcorta.
 Cara sucia (1992), telenovela venezolana creada por  Venevisión.